Rehnsdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Rehnsdorf (Drebkau), Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Rehnsdorf (Elstra), Ortsteil der Gemeinde Elstra, Landkreis Bautzen, Sachsen